Система быстрых платежей (СБП) — система Банка России, позволяющая гражданам переводить средства по идентификатору (в настоящее время — по номеру телефона) получателя, даже если стороны перевода имеют счета в разных кредитных организациях. Также СБП позволяет совершать мгновенные платежи в режиме 24/7 за работу, товары и услуги, в том числе с использованием QR-кода.

К октябрю 2021 года через СБП провели переводы 37 миллионов человек на сумму более 4,3 триллиона рублей.

Минимальный лимит переводов в СБП в сутки сохраняется на уровне не менее 150 тысяч рублей, лимит бесплатных переводов в месяц составляет 100 тысяч рублей, а максимальный размер одной операции в СБП с 1 мая 2022 года — 1 млн рублей.

История 
Центральный банк России в конце 2018 года объявил, что в 2019 году не будет брать с банков оплату за обслуживание операций в СБП.

28 января 2019 года система быстрых платежей (СБП) запущена в России.

Почти все российские банки, подключённые к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России, установили нулевой тариф на переводы в рамках системы. Комиссия не взималась с клиентов в течение первых нескольких месяцев работы.

28 февраля 2019 года Система быстрых платежей была запущена в промышленную эксплуатацию для широкого круга банков-клиентов, что позволило физическим лицам совершать мгновенные переводы по номеру телефона.

В магазинах россияне начали использовать СБП с августа 2019 года, когда начались первые тесты в торговых сетях, но такая возможность в мае 2020 года ещё не реализована.

С 1 января 2020 года система быстрых платежей стала для банков платной.

С мая 2020 года все банки обязаны выполнять переводы на сумму до 100 000 рублей в месяц без взимания комиссии. За перевод больших сумм банки вправе брать до 0,5 % от суммы перевода, но не более 1500 рублей.

28 мая 2020 года к Системе быстрых платежей подключил всю свою сеть Сбербанк, который оставался последним крупным российский банком, не подключённым к СБП.

Банки с универсальной лицензией будут обязаны обеспечить своим клиентам возможность оплаты работ, товаров и услуг по QR-коду через СБП с 1 апреля 2022 года, а все системно значимые банки должны были обеспечить такую возможность ещё с 1 октября 2021.

В 2022 году планируется запустить сервис, позволяющий проводить платежи в пользу Федерального казначейства России.

Также в 2022 году планируется реализовать трансграничные переводы через СБП.

Начиная с 1 октября 2023 года  российские банки – участники СБП по требованию ЦБ РФ должны интегрировать эту систему в свои системы интернет-банк.

Приложение СБПэй 

Национальная система платежных карт России как операционный платежный и клиринговый центр Системы быстрых платежей предполагает в 2022 году распространить на банки и торгово-сервисные предприятия России обновленное приложение «СБПэй» с возможностью бесконтактной оплаты на основе технологии NFC.

Аналогичные системы в других странах 
Разработке Системы быстрых платежей в России предшествовала работа по изучению мирового опыта, обобщенного Центральным банком в соответствующем обзоре.

Оператор и расчётный центр 
Оператором и расчётным центром системы является Центральный банк России.

Платёжный клиринговый центр 
Операционным и платёжным клиринговым центром является Национальная система платёжных карт.

Примечания

Ссылки 
 
 Страница СБП на сайте ЦБ России

Банк России
Электронные платёжные системы
Банковские технологии